Bayrle ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Bayrle (1900–1982) deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Thomas Bayrle (* 1937) deutscher Maler, Grafiker und Video-Künstler

Siehe auch:
 Bayerle